Diaspora – rozproszenie członków danego narodu wśród innych narodów
 Diaspora – dowolny twór, który służy do rozmnażania i rozprzestrzeniania rośliny lub grzyba
 Diaspora – rodzaj pasożytów z gromady kokcydiów należącej do sporowców (według współczesnych ustaleń taksonomicznych – do supergrupy Chromalveolata).
 Diaspora – sieć społecznościowa

ru:Diaspora
sk:Diaspóra (Židia)